

Anno 
 353 o 353 a.C.

Codici 
 353 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Nishi Kobe, presso Nishi-ku, nella prefettura di Hyōgo, in Giappone

Matematica 
353 – numero